O termo galeão pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - aeroporto da cidade do Rio de Janeiro;
Base Aérea do Galeão - base militar na cidade Rio de Janeiro;
Estrada do Galeão - Via da da cidade do Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Galeão - um bairro da cidade do Rio de Janeiro;
Galeão - um navio a vela com quatro mastros;

Desambiguação